Gniezdiłowo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:
 Gniezdiłowo – wieś w obwodzie włodzimierskim
 Gniezdiłowo – wieś w obwodzie woroneskim
 Gniezdiłowo – wieś w obwodzie iwanowskim
 Gniezdiłowo – wieś w obwodzie kałuskim
 Gniezdiłowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego

Strony ujednoznaczniające